Symplocostomatidae är en familj av rundmaskar. Symplocostomatidae ingår i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Symplocostomatidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Symplocostomatidae